Wilco (band), een Amerikaanse band
Wilco (bedrijf), een conservenfabriek die later in Koninklijke Zout Organon is opgegaan.
Wilco (motorfiets), een type motorfiets
Wilco (radiotelefonie), in de luchtvaart een antwoord via de radio "opdracht begrepen, wordt opgevolgd" (van: "will comply").
Wilco (voornaam), een jongensnaam